Die Bruderhand bezeichnet:
 Die Bruderhand (Missionswerk), deutsches Missionswerk
 Die Bruderhand (Zeitung), ehemalige deutsche antifaschistische Zeitung